Porta di San Pietro (Ferrara)
Porta di San Pietro (Firenze)
Porta di San Pietro (Perugia)
Porta di San Pietro (Pisa)
Porta San Pietro – Lucca
Porta San Pietro – Reggio nell'Emilia
Porta San Pietro (Roma)